Apamée est un nom donné à plusieurs cités de l'époque hellénistique en l'honneur de la première épouse de Séleucos I, Apama :

 Apamée, ville de Syrie, sur l'Oronte, au sud d'Antioche, bâtie par Séleucos I Nicator ;
 Apamée, ville d'Assyrie, nommée primitivement Digba, aujourd'hui en Irak, au confluent du Tigre et de l'Euphrate ;
 Apamée, ville de Mésopotamie, sur la rive gauche de l'Euphrate, vis-à-vis de Zeugma ;
 Apamée Kibotos, ville de Phrygie, aujourd'hui Dinar, dans la province turque d'Afyonkarahisar, au confluent du Marsyas et du Méandre : fondée sur le site de Kelainai par Antiochos  Soter, qui lui donna le nom de sa mère, elle devient une des villes les plus commerçantes de l'Asie Mineure ;
 Apamée, ville de Bithynie, aujourd'hui Mudanya, dans la province turque de Bursa, près de Pruse, prise et colonisée par les Romains en

Traité 
 La Paix d'Apamée, conclue en 

Géographie de la Grèce antique
Époque hellénistique